Murrayon är ett släkte av trögkrypare. Murrayon ingår i familjen Macrobiotidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Trögkrypare
Murrayon